

Вершинята — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Вершинята — присілок, Совєтський район, Марій Ел